Giovanni Simonelli ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Simonelli (Drehbuchautor) (1926–2007), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Giovanni Simonelli (Fußballtrainer) (* 1952), italienischer Fußballtrainer